Tóth Bence (1941–2000), Tóth Benedek színművész, mikrobiológus alternatív művészneve, a Nyáron egyszerű c. filmben a stáblistán ezen a néven szerepelt.
 Tóth Bence (1969) műúszóedző
 Tóth Bence (1989) labdarúgó
 Tóth Bence (1998) labdarúgó
 Tóth Bence (1979) marketing kutató